Paul Mason kan syfta på:

 Paul Mason (författare) (1898–1985), amerikansk författare
 Paul Mason (diplomat) (1904–1978), brittisk ambassadör
 Paul Mason (journalist) (född 1960), brittisk journalist 
 Paul Mason (fotbollsspelare) (född 1963), brittisk fotbollsspelare
 Paul Mason (kanotist) (född 1961), kanadensisk kanotist och serietecknare
 Paul Nicholas Mason (född 1958), kanadensisk författare och journalist
 Paul Mason (skulptör) (1952–2006), brittisk skulptör
 Paul Mason (meteorolog) (born 1946), brittisk meteorolog
 Pablo Mason eller Paul Mason, brittisk författare och före detta pilot vid Royal Air Force